On the road ("sulla strada" in inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 On the Road–Road movie – genere cinematografico
 On the Road – film del 2012 diretto da Walter Salles
 On the Road – film del 2016 diretto da Michael Winterbottom

Letteratura 
 Sulla strada (On the Road) – romanzo di Jack Kerouac del 1957

Linguistica 
 On the road – espressione d'uso comune

Musica 
 On the Road – album dei Traffic del 1973
 On the Road – album di Art Farmer del 1976
 On the Road – album di Count Basie del 1979
 On the Road – album di Lee Roy Parnell del 1993
 On the Road – album di Bobby Solo del 2009

Televisione 
 On the Road – programma televisivo italiano, in onda dal 2004 al 2005

Pagine correlate 
 Sulla strada (disambigua)